Иван Шапкин:
 Шапкин, Иван Михайлович (1923—1978) — советский инженер-судостроитель, лауреат Ленинской премии.
 Шапкин, Иван Сергеевич (1896—1967) — советский военачальник, генерал-майор.